Märke kan syfta på:

Märke (pistill) – pistillens spets
Märket – ett skär i Södra kvarken
Märket (löneförhandling) – ett uttryck som används vid löneförhandlingar

Sammansättningar 
Märkedalens naturreservat – ett naturreservat i Skällinge socken i Varbergs kommun i Halland
Märkeskläder – kläder som saluförs under ett klädesmärke med högt anseende
Landmärke – ett landformation eller byggnad som fungerar som vägledning för navigation till sjöss eller lands
Simmärke – märken man har rätt att köpa efter att ha avklarat vissa moment
Sjömärke – ett märke konstruerat för att fungera som navigeringshjälp till sjöss
Tygmärke – en tyglapp med broderat eller tryckt motiv
Varumärke – ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster
Vägmärken eller trafikmärken (trafikskyltar) – ett vägmärke finns vid en väg för information om trafikförhållanden

Övrigt 
Logotyp – en symbol eller grafisk bild
Pin – ett märke eller ett emblem med nål